Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Кабо-Верде (Западная Африка). В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 28 указанных в таблице видов, 2 находятся под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Списки:Кабо-Верде
Млекопитающие
Кабо-Верде